Nytorps T-modell är en arbetsmetod mot mobbning, trakasserier, rasism och förstörelse i svenska grundskolor. 

Svenska skolor ska enligt lag aktivt arbeta mot mobbning och ha en plan för detta arbete - en antimobbningsplan. Under de senaste åren har flera metoder och modeller utvecklats och blivit mer eller mindre kända. Nytorpsskolan i Hammarbyhöjden i södra Stockholm har arbetat fram en egen modell - Nytorps T-modell. Den fokuserar kring känslan av trygghet i skolan. Modellen är bredare än en "antimobbningsplan". Den är en arbetsmetod för att dels förebygga, dels åtgärda mobbning, trakasserier, rasism, våld och skadegörelse och annat som påverkar tryggheten i skolan. 

Modellen utgår från att de vuxna inte ser allt utan att man måste få barnen att känna förtroende för de vuxna och berätta vad som händer. I samråd med barnen (Trygghetsråd) beslutar man om lämpliga åtgärder. De vuxna har sedan ansvaret för att dessa åtgärder genomförs. I samtal med eleverna (även mobbarna) lägger man stor vikt vid att uppnå ett samarbetsklimat. Man gör klart att mobbningen ska upphöra och frågar mobbaren vilken hjälp den behöver för att sluta med mobbningen. De inblandade elevernas föräldrar informeras alltid. 

Modellen skiljer sig alltså från andra modeller och projekt genom att de vuxna på skolan (Trygghetsgruppen) har ansvaret för åtgärderna och att man sätter samarbetet med både föräldrar och elever i fokus. T-modellen är inte bunden till bara Nytorpsskolan utan kan appliceras på vilken skola som helst.

År 1997 fick T-modellen 1:a pris av Stiftelsen En Skola Utan Våld Och Skadegörelse, för bästa Konfliktlösningsmodell i Sverige. 

År 2005 fick T-modellen hedersomnämnande i tävlingen om Skolornas Fredspris. Tävlingen utlystes av Emerichfonden - Fonden Mot Våld För Medmänsklighet.

Externa länkar 
 Nytorpsskolan
 Stiftelsen En Skola Utan våld Och Skadegörelse
 Emerichfonden

Grupprocesser
Mobbning